Malcolm Smith může být:

 Malcolm Smith (sportovní lezec) (* 1973) – britský reprezentant ve sportovním lezení
 Malcolm Arthur Smith (1875–1958) – britský zoolog
 Malcolm Bruce Smith (1924–2000) – australský chemik